Шихово — топоним.

Россия 
 Шихово — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Шихово — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Шихово — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Шихово — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Шихово — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Шихово — микрорайон города Звенигорода Московской области, ранее деревня в Одинцовском районе. Здесь в 1929—2007 годах располагалась Фабрика культурно-бытовых товаров (музыкальных инструментов и др.).
 Шихово — деревня в Смоленском районе Смоленской области.

Азербайджан 
 Шихово — посёлок, место расположения мечети Биби-Эйбат.

См. также 
 Шихов
 Новошихово — деревня в Одинцовском районе Московской области России.
 Шихова, Екатерина Владимировна — российская спортсменка-конькобежец, мастер спорта международного класса.

Примечания